LCA kan syfta på:

 Livscykelanalys, en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel.
 Landskoden för Saint Lucia enligt Natos nya förkortningar
 Larnacas internationella flygplats enligt IATAS kodsystem
 Knäledens främre korsband (lig. cruciatum anterior)
 Lutherska kyrkan i Australien (engelska: Lutheran Church of Australia)
 Lutheran Church in America, ett tidigare kyrkosamfund i USA